Sindrome di Cross-McKusick-BreenSindrome di McKusick-Kaufman

Voci correlate
 McKusick